Ajgül Ömüralijewa  (kirg. Айгүл Өмүралиева; ros. Айгуль Умуралиева, Ajgul Umuralijewa) – kirgiska artystka, wdowa po aktorze A. Ömüralijewie. Pełni obowiązki dyrektorki i kierowniczki artystycznej Biszkeckiego Miejskiego Teatru Dramatycznego imienia Arsena Ömüralijewa; na tej posadzie jest następczynią męża. Za doniosły wkład w rozwój kulturalny kraju uhonorowano ją tytułem Zasłużonego Działacza Kultury Republiki Kirgiskiej.

Zobacz też 
 Zasłużeni Działacze Kultury Republiki Kirgiskiej
 Wiaczesław Szapowałow
 Zasłużony Działacz Kultury (Polska)

Przypisy 

Dyrektorzy teatrów
Kirgiskie aktorki
Zasłużeni Działacze Kultury Republiki Kirgiskiej